Caborrius, paratge del poble d'Aransís, del terme municipal de Gavet de la Conca
 Caborrius, paratge del poble de Rivert, del terme municipal de Conca de Dalt